Miejscowości w USA:
 Elmhurst – miasto w stanie Delaware
 Elmhurst – miasto w stanie Illinois
 Elmhurst – miasto w stanie Indiana
 Elmhurst – miasto w stanie Kalifornia.
 Elmhurst – miasto w stanie Kalifornia.
 Elmhurst – miasto w stanie Kansas
 Elmhurst – miasto w stanie Michigan
 Elmhurst, Queens – część dzielnicy Queens, Nowego Jorku w stanie Nowy Jork.
 Elmhurst – miasto w hrabstwie Chautauqua w stanie Nowy Jork.
 Elmhurst – miasto w stanie Pensylwania
 Elmhurst, Providence – dzielnica miasta Providence w stanie Rhode Island.
 Elmhurst – miasto w stanie Wirginia
 Elmhurst – miasto w stanie Wirginia Zachodnia
 Elmhurst – miasto w stanie Wisconsin
W Wielkiej Brytanii:
 Elmhurst – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)